Георг Мейсснер (;  — ) — немецкий анатом и физиолог.

Биография 
Родился в 1829 году в Ганновере, учился в Гёттингене, Берлине и Мюнхене, в 1852 году получил степень доктора медицины, с 1855 года — ординарный профессор анатомии и физиологии в Базеле, в 1857 году перешёл в Фрайбург профессором физиологии и зоологии и в 1860 году в Геттинген профессором физиологии.

С 1856 года Мейсснер совместно с Генле издавал журнал «Bericht über die Anatomie und Physiologie».

Одним из самых известных учеников Мейсснера был микробиолог Роберт Кох.

В честь Георга Мейсснера названо Мейсснерово сплетение — одно из сплетений энтеральной нервной системы полых органов желудочно-кишечного тракта.

Библиография 
Многочисленные научные труды Мейсснера касаются преимущественно физиологии человека. Ниже приведена только небольшая часть его произведений:
 «Beiträge zur Anatomie der Haut» (Лейпциг, 1853).
 «Beiträge zur Physiologie des Sehorgans» (Лейпциг, 1854).
 «Untersuchungen über den Sauerstoff» (Ганновер, 1863).
 «Untersuchungen über das Entstehen der Hippursäure» (совместно с Шэпардом, Ганновер, 1866).
 «Atlas der Histopathologie der Haut in mikrophotographischer Darstellung» (совместно с Максом Йозефом, Берлин, 1899).

Примечания

Ссылки 
 

Анатомы Германии
Физиологи Германии
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Баварской академии наук
Преподаватели Базельского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Преподаватели Фрайбургского университета